Ви́тольд Ян Ващико́вский (, род. 5 мая 1957 года) — польский историк, дипломат и политик, с 2005 по 2008 год заместитель министра иностранных дел, с 2008 по 2010 год заместитель главы Бюро национальной безопасности, депутат Сейма VII и VIII созывов, с 16 ноября 2015 года по 9 января 2018 года — министр иностранных дел Польши.

Биография 
Родился 5 мая 1957 года в городе Пётркув-Трыбунальский.

Получил степень магистра истории в Лодзинском университете и степень магистра международных отношений в Орегонском университете. 

С 1992 года Ващиковский работал в структурах МИДа Польши, с 1999 по 2002 год являлся послом Польши в Иране. С 4 ноября 2005 года по 11 августа 2008 года занимал пост заместителя министра иностранных дел Польши, с 27 августа 2008 года по 6 июля 2010 года был заместителем главы Бюро национальной безопасности. На парламентских выборах в 2011 году был избран в Сейм, переизбран в 2015 году.

16 ноября 2015 года занял пост министра иностранных дел в кабинете Беаты Шидло. 9 января 2018 года премьер-министр Матеуш Моравецкий отправил Ващиковского в отставку с данного поста. Его преемником стал Яцек Чапутович.

Литература 
 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. VII kadencja. Przewodnik, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2012, s. 454.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Сейма Польши 
 База данных «Польская наука» 

Выпускники Орегонского университета
Выпускники Лодзинского университета
Послы Польши в Иране
Члены партии «Право и справедливость»
Заместители министров Польши
Депутаты Европарламента от Польши
Депутаты Европарламента (2019—2024)